Каратински језик је један од језика који припада групи сјевероисточних кавкаских језика, а који припада андијској подгрупи Аваро-андијској породици језика. Унутар андијске подјеле језика, каратински језик припада групи каратанско-тиндијских језика чији је главни представник. Говори се у Дагестану и то од старне свега 260 припадника Каратинаца. Разликују се два дијалекта, Каратински и Токинтски који се у суштини разликују. Као свој књижевни језик користе аварски.

Каратинским језиком традиционално се користи и говори у десет градова: Карата, Анчик, Тукита, Рачабалда, Доње Инкело, Маштада, Арчо, Чабаково, Рацитл и раније Сиук.

Правопис

Консонанти

Референце 

Кавкаски језици
Североисточнокавкаски језици
Дагестан
Језици Русије
Андијски језици